XV. letní olympijské hry 1952 se konaly ve finských Helsinkách. Helsinky měly hostit již olympiádu v roce 1940, ale ta byla zrušena z důvodu druhé světové války. Poprvé se na letních hrách představili sportovci Sovětského svazu, a hned jejich debut ukázal, že se s nimi bude muset v budoucnu počítat.

Hry přinesly mnoho pozoruhodných výkonů, famózním výkonem byly čtyři zlaté medaile manželů Emila a Dany Zátopkových: Dana z oštěpu, Emil z „pětky“, „desítky“ a maratonu, ve kterém startoval poprvé v životě. Vytrvalec Emil se stal díky parádním atletickým představením doslova hrdinou finských fanoušků, nazývali jej  — Pohádkový Péťa.

Počet medailí podle údajů mezinárodního olympijského výboru

Kandidátská města 
Helsinky byly vybrány z konkurence Amsterdamu a amerických měst Los Angeles, Minneapolis, Detroit, Chicago a Filadelfie 21. června 1947 na 40. zasedání Mezinárodního olympijského výboru.

Československo na LOH 1952

Reference

Externí odkazy 
 
 The Official Report of the Organising Committee for the Games of the XV Olympiad Helsinki 1952  
  Oficiální výsledky LOH 1952 na Olympedia

 
Letní olympijské hry
Multisportovní události v roce 1952
Sport ve Finsku v roce 1952
Olympijské hry ve Finsku
Sportovní události v Helsinkách